Козачок — українське прізвище.

 Козачок Андрій Миколайович (* 1961) — український хоровий диригент. Народний артист України (2013).
 Козачок Андрій Олександрович (* 1984) — білоруський хокеїст
 Козачок Микола Абрамович (* 1926 — † 2008) — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу

Українські прізвища